Кабо може да се отнася за:

 Кабо Верде - островна държава в Атлантически океан
 Кабо Делгадо - провинция в Мозамбик
 Кабо Полонио - Уругвай
 Кабо Сан Лукас - курортен град в Мексико, разговорно известен само като Кабо
 Сан Хосе дел Кабо - курортен град в Мексико
 Кабо - мексиканска теленовела от 2022 г., продуцирана от ТелевисаУнивисион